Ovar ist:

 ein Synonym für den Eierstock
 bei Pflanzen der Fruchtknoten

Ovar ist der Name folgender Orte:

 Ovar (Portugal), eine Stadt in Portugal
 Óvár (Altenburg), eine ehemalige ungarische Stadt, oft auch Magyar-Óvár (Ungarisch-Altenburg), die seit 1939 mit der Stadt Moson (Wieselburg) zu Mosonmagyaróvár vereinigt ist